CCVG est un sigle formé des lettres C, C, V et G.

Institution 
 Communauté de communes de la Vallée du Golo, EPCI en Haute-Corse (2B).
 Communauté de communes Les Vallons du Guiers, EPCI en l'Isère (38).
 Communauté de communes de la Vallée du Garon, EPCI dans le département du Rhône (69).
 Communauté de communes Val de Gray, EPCI en Haute-Saône (70).
 Communauté de communes de la Vallée du Gapeau, EPCI dans le Var (83).

 .

Autre 
 Dans le domaine ferroviaire, le CCVG désigne une .
 En médecine, la CCVG est la .